Prostredný vrch – grań Koprowego Wierchu w Tatrach Wysokich na Słowacji
 Prostredný vrch – szczyt w Magurze Spiskiej na Słowacji